Schädelspalter steht für: 

 Schädelspalter (Cocktail) mit Wodka und Sekt
 Schädelspalter (Hannover), Stadtmagazin
 Grunau 9 (Spitzname „Schädelspalter“), Segelflug-Schulgleiter
 die fiktive heilige Runenwaffe Ghal Maraz, siehe Warhammer Fantasy #Das Imperium